Скопия може да се отнася за:

 Гръцкото име (Σκοπιά) на село Горно Неволяни, Леринско, Егейска Македония, Гърция;
 Гръцкото име (Σκοπιά) на село Скрижово, Сярско, Егейска Македония, Гърция;
 Гръцкото име (Σκόπια) на град Скопие, Република Македония;
 Гръцкото име (Σκοπιά) на село Балъклъ, на остров Пашалиманъ, Мраморно море, Турция.